Sinești se poate referi la:

 Sinești, Argeș
 Sinești, Criuleni
 Sinești, Ialomița, reședința comunei cu același nume
 Sinești, Iași, reședința comunei cu același nume
 Sinești, Olt
 Sinești, Vâlcea, reședința comunei cu același nume

Toponime românești